Râul Stâna se poate referi la:

Râuri din diverse bazine 
 Stâna - afluent al râului Bistrița
 Stâna - afluent al râului Sfârcașu
 Stâna - afluent al râului Camenca
 Stâna - afluent al râului Pleșa

Altele 
 Râul Stâna Giurgiului, curs de apă, afluent al râului Giurgiu
 Pârâul Stâna lui Rusu, curs de apă, afluent al Pârâului Bradului

Râul Stânei 
 Râul Stânei
 Râul Stânei Bătrâne
 Râul Stânei Mari
 Râul Stânei Mici

Vezi și 
 Stan (dezambiguizare)
 Stana (dezambiguizare)
 Stâna (dezambiguizare)
 Râul Stana
 Râul Stâna (dezambiguizare)
 Râul Valea Stânei (dezambiguizare)

Staâna Raâul
Nume proprii
Toponime românești